Брожкова — чешская фамилия. Известные носители:

 Брожкова, Дана
 Брожкова, Радка